Příjmení Stephenson nosí více různých osobností:

D. C. Stephenson (1891–1966), Američan, člen Ku Klux Klanu
Debra Stephenson (* 1972), britská herečka
Earl Stephenson (* 1947), americký baseballista
George Stephenson (1781–1848), britský inženýr
Gilbert Stephenson (1878–1972), britský viceadmirál
Gordon Stephenson (1908–1997), australský architekt
Henry Stephenson (1871–1956), britský herec
Isaac Stephenson (1829–1918), americký politik z Wisconsinu
M. F. Stephenson (1801 – po roce 1878), americký geolog
Neal Stephenson (* 1959), americký spisovatel
Nicola Stephenson (* 1971), britská herečka
Pamela Stephenson (* 1949), novozélandská herečka, též známá jako Pamela Connolly
Riggs Stephenson (1898–1985), americký baseballista
Robert Stephenson (1803–1859), britský konstruktér lokomotiv a stavitel železnic
Samuel M. Stephenson (1803–1859), americký politik z Michiganu
Thomas Alan Stephenson (1898–1961), britský zoolog
Scott Stephenson, australský lední hokejista
Todd Stephenson, australský lední hokejista
William Stephenson (1897–1989), kanadský voják, letec a podnikatel
William Stephenson (1902–1989) (1902–1989), psycholog a fyzik

Související články 
 Stevenson

Anglická příjmení